ТЭГ — многозначная аббревиатура:
 ТЭГ — терапевтический эвакуационный госпиталь
 ТЭГ — термоэлектрический генератор
 ТЭГ — триэтиленгликоль
 ТЭГ — тромбоэластограмма

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей